Анна Ивановна Луцкович (2 октября 1928 — 10 февраля 2014) — передовик советской лёгкой промышленности, бригадир съёмщиц пряжи Омского текстильного производственного объединения «Восток» Министерства лёгкой промышленности РСФСР, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась 2 октября 1928 года в деревне Копотилово Казанского района Тюменской области в русской семье.

Окончив школу фабрично-заводского обучения, в 1944 году, трудоустроилась на Омскую кордную фабрику. В 1963 году это предприятие становится Омским текстильным объединением. Сначала работала съёмщицей, а затем была назначена бригадиром съёмщиц пряжи.

Участвовала в общественной жизни фабрики, была хорошей наставницей молодёжи, знала все тонкости профессии. Возглавляемая бригада была передовой на производстве. В 1966 году за высокие показатели была удостоена орденом Трудового Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за особые заслуги и высокие производственные достижения в лёгкой промышленности Анне Ивановне Луцкович было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Была делегирована на XXIV съезд КПСС.

В 1982 году вышла на заслуженный отдых. Стала персональным пенсионером союзного значения.

Проживала в Омске. Умерла 10 февраля 2014 года. Похоронена на Старо-Восточном кладбище‎ Омска.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (05.04.1971)
 орден Ленина (05.04.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (09.06.1966)
 другие медали.

Литература 
 Омичи — Герой Социалистического Труда. — Омск, 1989 и 1990 годы.
 Энциклопедия города Омска. Том 3: Омск в лицах. — Омск, 2011.

Ссылки 
 
 
Делегаты XXIV съезда КПСС
Члены КПСС
Похороненные на Старо-Восточном кладбище‎